Versa – torrente nella provincia di Gorizia che confluisce nel Torre
Versa – torrente nella provincia di Asti che confluisce nel Tanaro
Versa – torrente nella provincia di Pavia che confluisce nel Po